Немецкий язык является одним из языков, чьи носители имеют исторически сложившиеся места компактного проживания в современной России. Его история насчитывает несколько столетий.

История

Допетровская эпоха 
Начиная с XII в., Новгородская республика попадает в сферу влияния северогерманских земель. Помимо Ливонского ордена, она поддерживает тесные связи с Ганзейским союзом. Через Новгород немецкие купцы начинают проникать и в Москву, хотя их число невелико. В эпоху Ивана Грозного одним из известных опричников был немец Генрих фон Штаден.

В XVII в. всё большее число немцев проникают в Россию, многие из них служат офицерами в российском войске. В Москве возникает Немецкая слобода.

Императорская Россия 
Немецкий язык широко распространён в среде немцев, поступающих на российскую государственную службу, однако они быстро ассимилируются и уже во втором-третьем поколении говорят только по-русски.

Немецкий язык сохраняется как язык повседневного общения среди немецких сельскохозяйственных колонистов (немцы Поволжья, меннониты), а также в Балтике (остзейские немцы).

Начиная с XIX в. немецкое образование и владение немецким языком приобретают популярность среди российской интеллигенции, в то время как французский язык остаётся до середины века языком дворянства. Этому также способствует проникновение в российскую культурную среду, со второй половины XIX в., евреев, чьим родным языком был идиш.

Послереволюционный период 
Немецкий язык получает официальный статус в АССР немцев Поволжья, изучается как основной язык в ряде школ в местах компактного проживания немцев (колонии в Крыму и Причерноморье, под Ленинградом). Кроме того, он активно изучается в школах и университетах, и по популярности превосходит французский и английский языки. На немецком языке издаются ряд популярных изданий, среди которых — журнал Die Internationale Literatur («Иностранная литература»).

В конце 1930-х преподавание немецкого языка как первого языка в школах сворачивается везде, кроме Поволжья, а в 1941 г. ликвидируется АССР немцев Поволжья (носители языка принудительно перемещаются в Казахскую ССР).

В послевоенный период немецкий как иностранный уступает по популярности английскому, однако продолжает широко изучаться ввиду активных контактов с ГДР.

В 1990-е гг. большая часть российских немцев эмигрировала в Германию.

В первом десятилетии 21 в. существовал проект воссоздания существовавшей до 2-й мировой войны немецкой колонии Нойдорф в Стрельне (пригород Санкт-Петербурга), однако он потерпел неудачу из-за малого количества желающих. В настоящее время в планах городского развития Нойдорф позиционируется как промышленная зона.

Современные носители 
В настоящее время немецкий язык как иностранный изучают 15,4 миллиона человек во всем мире, 90% – это школьники, 10% – взрослые. Согласно Общероссийской переписи 2010 г., в России проживает 2 070 000 человек, владеющих немецким языком, в том числе как иностранным, при этом родным он является примерно для 1/10 от данного числа. Среди языков, которыми владеет население России (включая неродные), немецкий занимает 4-е место после русского, английского и татарского).

Распространение и языковая политика 
Немецкий язык изучается в средних школах России как иностранный. Школы, где в качестве иностранного преподаётся немецкий, по свому количеству занимают второе место после английского языка. Также существуют средние школы с углублённым изучением немецкого языка.

В России функционирует Институт Гёте (Russland ), имеющий филиалы в Москве (Goethe-Institut Moskau ), Новосибирске (Goethe-Institut Nowosibirsk ) и Санкт-Петербурге (Goethe-Institut St. Petersburg ).

С 6 июня 2014 (официальное открытие в Берлине) по 6 июня 2015 г. (закрытие в Москве) проводился «Год немецкого языка и литературы в России» (см. официальную страницу  на немецком и русском языках) одновременно с Годом русского языка и литературы в Германии, с участием большого количества приглашённых преподавателей, студентов, проведением мероприятий для публики. Организаторами этих мероприятий являлись Институт Гёте и Министерство иностранных дел Германии. Первым мероприятием Года стал 2-дневный фестиваль в Москве Deutsch hoch drei.

Изучение 
Помимо преподавания в университетах и школах, в России существуют многочисленные курсы немецкого языка.

В МГЛУ существует факультет немецкого языка.

См. также 
 Немцы России
 Трудовая коммуна немцев Поволжья
 Меннониты в России
 Немцы Поволжья
 Остзейские немцы
 Немецкая школа в Москве
 Петришуле

Примечания

Ссылки 
 http://era24.ru/o-kompanii/nashi-stati/perevod-s-nemeckogo/ 
 http://www.dissercat.com/content/nemetskii-yazyk-v-kulturno-istoricheskom-kontekste-rossii-i-poloviny-xx-veka 
 http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/mitarbeiter/rosenberg/russland.pdf  (на немецком языке)
 https://web.archive.org/web/20141018213914/http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-18-1/beitrag/Ammon_Kemper.pdf (на немецком языке)
 Гёте-институт готовит кадры для массового внедрения немецкого языка в российских школах, — Zeitung «Aussiedlerbote» — газета "Переселенческий Вестник

Языки России
Россия